

Personnalités 

 Alessandro Gassmann (né en 1965), acteur, scénariste et réalisateur italien ;
 Daniela Gassmann (née en 1964), sportive suisse en VTT cross-country et course en montagne ;
 Florian Leopold Gassmann (1729-1774), compositeur autrichien ;
 Jan Gassmann (né en 1983), réalisateur suisse ;
 Pierre Gassmann (1913-2004), photographe et photojournaliste français.